Калдаш-де-Візела () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жуан-даш-Калдаш-де-Візела — парафія.
 Сан-Мігел-даш-Калдаш-де-Візела — парафія.